Curling mužů na Zimních olympijských hrách 2022 byla soutěž hraná v Pekingském národním plaveckém centru.

Týmy 
Mužského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
9. února 2022, 20:05

2. kolo 
10. února 2022, 14:05

3. kolo 
11. února 2022, 9:05

4. kolo 
11. února 2022, 20:05

5. kolo 
12. února 2022, 14:05

6. kolo 
13. února 2022, 9:05

7. kolo 
13. února 2022, 20:05

8. kolo 
14. února 2022, 14:05

9. kolo 
15. února 2022, 9:05

10. kolo 
15. února 2022, 20:05

11. kolo 
16. února 2022, 14:05

12. kolo 
17. února 2022, 9:05

Play-off

Pavouk

Semifinále 
17. února 2022, 20:05

O třetí místo 
18. února 2022, 14:05

Finále 
19. února 2022, 14:50

Konečné umístění

Odkazy

Reference 

Muži